Tichenor  ist der Familienname folgender Personen:

 Bridget Bate Tichenor (1917–1990), mexikanische Malerin des Surrealismus
 Dylan Tichenor (* 1968), US-amerikanischer Filmeditor
 George Tichenor (1920–1998), US-amerikanischer Rennfahrer
 Isaac Tichenor (1754–1838), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Trebor Tichenor (1940–2014), US-amerikanischer Ragtime-Pianist und Autor